Moes (televisieserie); televisieserie van de NPS
 compote, een puree van vruchten, zoals appelmoes

Personen met de achternaam Moes 

 Wally Moes (1856-1918), Nederlands kunstschilderes
 Ernst Wilhelm Moes (1864-1912), directeur Rijksprentenkabinet, broer van Wally Moes (1856-1918) en vader van Ernst August Moes (1899-1980)
 Ernst August Moes (1899-1980), Nederlands zanger en tekstschrijver
 Gerlacus Moes (1902-1965), Nederlands zwemmer
 Jeannot Moes (1948), Luxemburgs voetballer
 Linda Moes (1971), Nederlands zwemster
 Vincent Moes (1973), Nederlands acteur

Zie ook 
 Mões; plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Castro Daire
mousse